Ел Мичоакано има више значења:

 Ел Мичоакано (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Мичоакано (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мичоакано (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику